Uruguay mot Brasilien var avslutningsmatchen vid VM 1950. Matchen spelades på Estádio do Maracanã i Rio de Janeiro, Brasilien den 16 juli 1950. Brasilien ledde slutsspelsserien med en poäng före Uruguay före matchen och behövde bara en poäng för turneringsseger, medan Uruguay var piskat att vinna.

Brasilien tog ledningen efter halvtidspausen genom Friaça, men Juan Schiaffino utjämnade för Uruguay i mitten av andra halvlek innan Alcides Ghiggia sköt segermålet med 11 minuter kvar att spela.

Matchen hade 173 850 betalande åskådare men officiellt inklusive VIP, fribiljetter etc 199 854 åskådare, även om spekulationer på 210 000 förekommer. Detta är den största publik som förekommit i en arenasport, och eftersom Maracanã hade mest ståplatser då, och idrottsarenor numera mestadels eller endast sittplatser, anses rekordet knappast någonsin slås.

Vägen till matchen

Matchen

Slutställning

Se även 
 Rivalitet i fotboll mellan Brasilien och Uruguay

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 El Maracanazo y la leyenda- Como explicar lo inexplicable

Finalen
Relationer mellan Brasilien och Uruguay
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Rio de Janeiro under 1900-talet